Nierankingowy turniej snookerowy SAGA Insurance Masters został rozegrany się w dniach 13-20 stycznia 2008 roku w Wembley Arena w Londynie. Obrońcą tytułu był Ronnie O’Sullivan, który jednak przegrał w pierwszej rundzie ze Stephenem Maguire.

W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Zwycięzcą turnieju Masters został Mark Selby, dla którego był to pierwszy triumf w zawodowym snookerze. W finale Selby pokonał Stephena Lee 10:3.

Pula nagród 
Turniej Masters – obok Mistrzostw świata posiada największą pulę nagród. Zwycięzca otrzymał 150.000 funtów brytyjskich, a finalista 68.000. Pozostali gracze otrzymali: półfinaliści 34.000 funtów, ćwierćfinaliści 16.000, a przegrani w 1/8 finału 12.000.

Runda dzikich kart 
Dziką kartę na turniej Masters otrzymał Marco Fu, natomiast w finale eliminacji o ostatnie wolne miejsce Barry Hawkins pokonał Kurta Maflina 6:4

Zarówno Fu jak i Hawkins musieli wygrać jeszcze jeden mecz, aby znaleźć się w głównej drabince turnieju. Ich rywalami byli zawodnicy z 15. oraz 16. miejsca oficjalnej listy rankingowej.

 Ryan Day –  Barry Hawkins 6:2
 Steve Davis –  Marco Fu 2:6

Zestawienia wyników

Breaki stupunktowe 
  Mark Selby 141, 125, 124, 107, 103
  Ken Doherty 141, 123, 114, 101
  Ding Junhui 135
  Ryan Day 120, 113
  Neil Robertson 118
  Mark J. Williams 118
  Ronnie O’Sullivan 112
  Graeme Dott 107
  Stephen Maguire 105, 103
  Peter Ebdon 105
  Stephen Hendry 105
  Marco Fu 104, 100

Drabinka turniejowa 

2008 w sporcie
Masters